То́мас Бэ́мфорд (; 2 ноября 1905, Порт-Толбот, Уэльс — 12 декабря 1967, Рексем, там же), более известный как То́мми Бэ́мфорд () — валлийский футболист, нападающий. Лучший бомбардир в истории валлийского клуба «Рексем», выступавшего в Футбольной лиге Англии.

Клубная карьера 
Уроженец портового города Порт-Толбот, Уэльс, Томми играл в футбол в любительских командах «Кардифф Докс» и «Бридженд Таун». В 1928 году стал игроком клуба «Рексем». Забил за клуб более 200 голов и до сих пор является лучшим бомбардиром «Рексема». В сезоне 1933/1934 забил за команду 44 мяча в лиге (Третий северный дивизион Футбольной лиги) и 50 мячей во всех турнирах, что также является клубным рекордом. В 1931 году помог команде выиграть Кубок Уэльса, забив два мяча в финальном матче против «Шрусбери Таун» 27 апреля 1931 года.

Карьера в сборной 
Матчи Бэмфорда за сборную Уэльса

Итого: 5 матчей / 1 гол; 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения.

Достижения

Командные 

Рексем

 Обладатель Кубка Уэльса: 1931

Манчестер Юнайтед

 Чемпион Второго дивизиона Футбольной лиги: 1935/36

Личные 
 Лучший бомбардир в истории «Рексема»: 209 голов
 Рекорсдмен «Рексема» по количеству голов в сезоне: 51 гол

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com

Футболисты Уэльса
Игроки сборной Уэльса по футболу
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Рексем»
Игроки ФК «Суонси Сити»